Parafia św. Ojca Pio w Warszawie – parafia na warszawskim Gocławiu
 Parafia św. Ojca Pio w Warszawie – parafia na warszawskim Ursynowie